Илья Лифшиц: Лифшиц, Илья Михайлович (1916/1917—1982) — советский физик.
 Лифшиц, Илья Урьевич (1922—1987) — советский театральный художник.